Shaw kan som auktorsförkortning betyda:

 George Shaw
 A. Jonathan Shaw
 Charles E. Shaw
 Eland Shaw
 Frank Robert Shaw
 Julian Mark Hugh Shaw
 Mark R. Shaw
 Miriam Morse Shaw
 Scott R. Shaw
 Tsen-Hwang Shaw
 George Russell Shaw

Robotskapade auktorsförkortningar